Bazlen ist der Familienname folgender Personen:

 Brigid Bazlen (1944–1989), US-amerikanische Filmschauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Roberto Bazlen (1902–1965), italienischer Schriftsteller und Publizist
 Svenja Bazlen (* 1984), deutsche Triathletin